Fleuré kan syfta på:
 Fleuré, Orne
 Fleuré, Vienne